Feiter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Feiter (* 1938), deutscher Ministerialbeamter und Verbandsfunktionär (Generalsekretär von COPA-COGECA)
 Reinhard Feiter (* 1956), deutscher Theologe und Hochschullehrer